Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de schaatsrecords op de 500 meter mannen (junioren).

Ontwikkeling wereldrecord 500 meter

Zie ook 
 Ranglijsten schaatsen 500 meter mannen (junioren)

500 man junior
500 meter schaatsen